Гекон (Gekko) — рід геконів з підродини справжні гекони.

Опис 
Загальна довжина сягає 36 см. Шкіра світлих кольорів з плямами помаранчевого, оливкового кольору неправильної форми. Черево має світлий, бежевий колір. Особливістю цього роду є сильно розширені підпальцеві пластинки з неподільними рядами поперечних щіточок, кінцеві фаланги пальців з кігтями, які не мають жодних наростів. Повіки злиті разом, прозорі.

Спосіб життя 
Живуть у лісистій місцевості, полюбляють вологе середовище. Мешкають на деревах, по яким гарно пересуваються, стінах, стовбурах. Активні вночі. Харчуються комахами, фруктами, дрібними ссавцями. Часто видають гучні звуки.

Це яйцекладні та живородні гекони. Відкладають 2 яйця, іноді більше.

Представники цього роду часто живуть поряд з людьми.

Розповсюдження 
Південно-Східна Азія, Індія, Пакистан, Філіпіни, Японія, Індонезія.

Види 
Рід включає 82 види:

Примітки

Джерела 
 Rösler, H. et al. 2010: A new species of the genus Gekko Laurenti (Squamata: Sauria: Gekkonidae) from Vietnam with remarks on G. japonicus (Schlegel). Zootaxa, 2329: 56-68

Геконові
Роди плазунів